Немања Белић (Београд, 24. априла 1987) српски је фудбалски голман који тренутно наступа за Чукарички.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1987.
Обреновчани
Спортисти из Београда
Фудбалски голмани
Српски фудбалери
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Сопота
Фудбалери Радничког Обреновац
Фудбалери Доњег Срема
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије